Мисак Григорій (1909—1978) — український греко-католицький священик, редемпторист.
 Мисак Йосиф Степанович (1948—2017) — український теплоенергетик, інженер, доктор технічних наук, професор.
 Мисак Олександр Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мисак Петро Васильович (* 1940) — бригадир робітників очисного вибою шахти. Депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань.
 Мисак Роман Михайлович (* 1991) — український футболіст, воротар львівських «Карпат».
 Мисак Степан Теодозійович — старший машиніст; відзначений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
 Мисак Юрій Орестович (* 1971) — український актор, режисер, директор-художній керівник театру.

Примітки